Zapasy na Igrzyskach Europejskich 2015 – podczas rozgrywanych w Baku pierwszych igrzysk europejskich. Zawody odbyły się w dniach 13–20 czerwca w Kompleksie Sportowo-Koncertowym im. Heydəra Əliyeva.

Medaliści

Mężczyźni

styl klasyczny

styl wolny

Kobiety

Tabela medalowa

Bibliografia 
 

2015 w zapasach
Zapasy w Azerbejdżanie
Igrzyska Europejskie 2015
Igrzyska Europejskie 2015